Harasiuki (plaats), plaats in Polen
 Harasiuki (gemeente), gemeente in Polen